Die Dreiband-Europameisterschaft 2002 war das 59. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 1. bis zum 3. Mai 2002 in Izmir statt. Es war erste Dreiband-EM in der Türkei in der 70-jährigen Geschichte dieses Turniers.

Geschichte 
Der belgische Allrounder Frédéric Caudron sicherte sich in Izmir seinen ersten Europameistertitel im Dreiband. Es war aber ein harter Kampf, denn bis auf das Achtelfinale benötigte er jeweils fünf Sätze zum Gewinn. Sehr stark präsentierten sich wieder einmal die dänischen Dreibandakteure. Es gab zum zweiten Mal nach 2001 zwei Medaillen. Die Türken richteten diese Meisterschaft vorbildlich aus. Für alle Teilnehmer dieser Meisterschaft übernahmen sie, was nicht üblich ist, die Unterbringungskosten während des Turniers. Die Meisterschaft, die ausführlich im türkischen Fernsehen übertragen wurde, hatte mit Tayfun Taşdemir auch einen Landsmann der alle Turnierrekorde aufstellte aber im Viertelfinale gegen den Titelverteidiger Torbjörn Blomdahl chancenlos war. Für die Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum war diesmal für alle im Achtelfinale Endstation.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 32 Teilnehmern. Das komplette Turnier wurde auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. Platz drei wurde nicht mehr ausgespielt. Es gab jeweils eine Bronzemedaille für die Verlierer des Halbfinales.

Abschlusstabelle

KO-Runde

Einzelnachweise 

Dreiband-Europameisterschaft
Europameisterschaft
Billardturnier in Izmir